Alpha Dog  (griechisch Alpha, englisch dog ‚Hund‘) steht für:

 den Anführer oder das Leittier eines Hunderudels, siehe auch Alphatier
 Alpha Dog – Tödliche Freundschaften, einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2006
 Alpha Dog Games, ein 2012 gegründeter Entwickler von Mobilegames
 einen pferdeähnlichen Laufroboter von Boston_Dynamics